Åselet kan syfta på:
Åselet, Skellefteå kommun, by i Jörns församling i Skellefteå kommun, 

Åselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åselet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (59,1 ha)
Åselet, Skellefteå kommun, ligger vid denna sjö.
Åselet, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (4,66 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn